

Лукава — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Лукава — село в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства